BMO steht für:
 Bank of Montreal, eine kanadische Bank
 BMO Field, ein Fußballstadion in Toronto (Kanada)
 BMO-Raum, (bounded mean oscillation), ein mathematischer Begriff (Dualraum zum Hardy-Raum)
 Bulletin municipal officiel, das Amtsblatt der Stadt Paris
 Busverkehr Märkisch-Oderland GmbH, Strausberg
 BMO-Bahnen, die Bahnstrecken Bruchsal–Menzingen und –Odenheim
 Bischöflich Münstersches Offizialat in Vechta

BmO steht für:
 "Beitrag mit O-Ton", eine Darstellungsform im Radiojournalismus

BMO